МЛП — трёхбуквенная аббревиатура. Имеет значения:

 Малый ледниковый период — период похолодания климата в XIV—XIX веках
 Мексиканская либеральная партия () — политическая партия в Мексике
 Маврикийская лейбористская партия () — политическая партия в республике Маврикий
 «Международное логистическое партнерство» — украинско-российский холдинг
 Модуль ленточно-пильный, см. Пилорама
 МЛП — марка монтажного провода
 МЛП — мультсериал «Мой Маленький Пони» ()